Falaba bezeichnet:
 Falaba (Schiff), ein 1906 in Dienst gestelltes Passagierschiff
 Falaba (Distrikt), ein Distrikt in Sierra Leone
 Falaba (Sierra Leone), ein Ort in Sierra Leone